Char Margolis, een Amerikaans spiritist.
 in programmeertalen staat 'char' vaak voor het datatype voor een teken.
 Char (StarCraft), een wereld in StarCraft
 Char (televisieprogramma), een Nederlands tv-programma